«Нью-Орлеан Пеликанс» () — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Изначально годом основания команды считался 1988 год, когда начала свои выступления в городе Шарлотт (Северная Каролина), однако после того, как «Шарлотт Бобкэтс» сменила в 2014 году название на «Шарлотт Хорнетс» и стала правопреемником выступавшей до сезона 2001/2002 команды с тем же названием, официальный отсчёт истории этого клуба стал начинаться с момента переезда «Хорнетс» в Новый Орлеан (Луизиана) в 2002 году. До сезона 2013/2014 команда сохраняла название «Хорнетс». Из-за разрушительного урагана «Катрина» в сезонах 2005/06 и 2006/07 команда проводила домашние матчи в городе Оклахома-Сити, Оклахома и именовалась как «Нью-Орлеан/Оклахома-Сити Хорнетс». 4 декабря 2012 года новый владелец команды Том Бенсон заявил, что в сезоне 2013/14 команда поменяет своё название на «Нью-Орлеан Пеликанс». 18 апреля 2013 года, название команды было официально изменено на «Пеликанс». Администрация НБА заявила, что наименование «Хорнетс» может быть использовано Шарлотт, но сменить название будет возможно не ранее сезона 2014—2015 годов. Если изменение произойдет, Бенсон не будет претендовать на получение компенсации от владельца «Бобкэтс» Майкла Джордана. На флаге и печати штата Луизиана, от которого выступает «Нью-Орлеан», также изображён пеликан.

Статистика сезонов

Статистика последних сезонов 
 В = Выигрыши, П = Проигрыши, П% = Процент выигранных матчей

Главные тренеры

Индивидуальные награды 

Новичок года
 Ларри Джонсон — 1992
 Крис Пол — 2006

Лучший шестой игрок НБА
 Делл Карри — 1994

Тренер года
 Байрон Скотт — 2008

Самый ценный игрок матча всех звёзд
 Глен Райс — 1997

Тренер команды Запада на матче всех звёзд
 Байрон Скотт — 2008

Менеджер года НБА
 Боб Басс — 1997Первая сборная всех звёзд Крис Пол — 2008Вторая сборная всех звёзд Ларри Джонсон — 1993
 Глен Райс — 1997
 Крис Пол — 2009Третья сборная всех звёзд Энтони Мэйсон — 1997
 Глен Райс — 1998
 Эдди Джоунс — 2000
 Джамал Машберн — 2003
 Бэрон Дэвис — 2004
 Крис Пол — 2011Первая сборная всех звёзд защиты НБА Крис Пол — 2009Вторая сборная всех звёзд защиты НБА Энтони Мэйсон — 1997
 Эдди Джоунс — 1999, 2000
 Пи Джей Браун — 2001
 Крис Пол — 2008, 2011Первая сборная новичков НБА Кендал Джилл — 1991
 Ларри Джонсон — 1992
 Алонзо Моурнинг — 1993
 Крис Пол — 2006
 Даррен Коллисон — 2010Вторая сборная новичков НБА'''
 Рекс Чепмен — 1989
 Джей Ар Рид — 1990
 Маркус Торнтон — 2010

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт 

Клубы НБА
Баскетбольные клубы США